Der Wahlkreis 83 Leer ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Stadt Leer, die Gemeinden Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen und die Samtgemeinden Hesel und Jümme.

Im Zuge der Verringerung der Wahlkreise in Niedersachsen zur Landtagswahl 2008 wurde der Wahlkreis neu zugeschnitten. Allerdings fand nur ein Gebietstausch mit dem Wahlkreis Leer/Borkum statt, der vom Wahlkreis Leer (damals noch mit Nummer 91) die Gemeinde Moormerland erhielt und dafür Rhauderfehn und Ostrhauderfehn abgab. Sowohl vor als auch nach dem Gebietstausch deckten beide Wahlkreise gemeinsam das Gebiet des Landkreises Leer ab.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Leer acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Thiele (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 83.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Leer 15 Parteien an. Davon hatten sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Thiele (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Meta Janssen-Kucz (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Sascha Laaken (SPD) rückte im November 2021 für Alexander Saipa, der zum Landrat des Landkreises Goslar gewählt worden war, in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 83.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Thiele, Ulf"|Ulf Thiele
| 40,9
| 35,6
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Laaken, Sascha"|Sascha Laaken
| 38,1
| 39,1
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Janssen-Kucz, Meta"|Meta Janssen-Kucz
| 7,5
| 7,2
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Dirksen, Sven"|Sven Dirksen
| 7,6
| 6,4
|-
| data-sort-value="05"| DIE LINKE
| data-sort-value="Stevens-Kimpel, Ursula"|Ursula Stevens-Kimpel
| 3,6
| 4,0
|-
| data-sort-value="20"|AfD
| data-sort-value="Merkel, Christoph"|Christoph Merkel
| 5,8
| 6,1
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
|
|
| 0,2
|-
| data-sort-value="16"|BGE
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="06"|DM
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="08"|LKR
|
|
| 0,0
|-
| data-sort-value="09"|ÖDP
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="10"|Die Partei
|
|
| 0,6
|-
| data-sort-value="11"|Tierschutzpartei
|
|
| 0,6
|-
| data-sort-value="12"|V-Partei³
|
|
| 0,1
|-
| data-sort-value="12"|PIRATEN
|
|
| 0,2
|}

Landtagswahl 2013 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Leer elf Parteien und ein Einzelbewerber an. Von den elf Parteien haben sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Thiele (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Meta Janssen-Kucz (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 83.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="01"|CDU
| data-sort-value="Thiele, Ulf"|Ulf Thiele
|43,3
|36,1
|-
| data-sort-value="02"|SPD
| data-sort-value="Laaken, Sascha"|Sascha Laaken
|36,7
|35,0
|-
| data-sort-value="04"|GRÜNE
| data-sort-value="Janssen-Kucz, Meta"|Meta Janssen-Kucz
|12,0
|12,3
|-
| data-sort-value="03"|FDP
| data-sort-value="Brüggemann, Carl Friedrich"|Carl Friedrich Brüggemann
|2,5
|9,2
|-
| data-sort-value="05"|DIE LINKE.
| data-sort-value="Junker, Franziska"|Franziska Junker
|3,1
|3,1
|-
| data-sort-value="20"|PIRATEN || || ||1,9
|-
| data-sort-value="12"|FREIE WÄHLER
| data-sort-value="Niehof, Theodor"|Theodor Niehof
|1,9
|1,2
|-
| data-sort-value="14"|NPD || || ||0,7
|-
| data-sort-value="16"|PBC || || ||0,3
|-
| data-sort-value="09"|DIE FREIHEIT Niedersachsen || || ||0,3
|-
| data-sort-value="06"|Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|-
| data-sort-value="99"|Einzelbewerber
| data-sort-value="Lükensmeier, Ralf"|Ralf Lükensmeier
|0,5
|
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 56,5 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Leer sieben Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Ulf Thiele (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Thiele, Ulf"|Ulf Thiele
| 44,3
| 42,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Hein, Remmer"|Remmer Hein
| 30,5
| 31,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Junker, Franziska"|Franziska Junker
| 6,0
| 7,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schachner, Bruno"|Bruno Schachner
| 6,5
| 6,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Brüggemann, Carl Friedrich Erich"|Carl Brüggemann
| 3,0
| 6,1
|-
| Die Friesen
| data-sort-value="Rademacher, Arno |Arno Rademacher
| 2,7
| 2,6
|-
| NPD
|
|
| 1,3
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| PBC
|
|
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
| Einzelbewerber
| data-sort-value="Koch, Gerd"|Gerd Koch
| 7,1
|
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Leer)